Aylmer steht für:

 Aylmer (Name), Familienname und männlicher Vorname
 Baron Aylmer, britischer Adelstitel
 Aylmer (North Dakota), Ort im Pierce County
 Aylmer (Ontario), Ort im Elgin County
 Aylmer (Québec), Stadtteil von Gatineau